Otto navi da guerra della Royal Navy britannica hanno portato il nome di HMS Ajax, dall'eroe mitologico Aiace Telamonio.

  – vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1767 e venduto nel 1785
  – vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1798. Combatté nella battaglia di Trafalgar nel 1805 e venne distrutto in un incendio nel 1807
  – vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1809. Venne convertito alla propulsione ad elica nel 1846 e demolito nel 1864
 HMS Ajax (1835) – vascello di terza classe da 78 cannoni varato come Vanguard nel 1835, rinominato Ajax nel 1867 e demolito nel 1875
  – Ironclad classe Ajax varata nel 1880 e venduta nel 1904
  – nave da battaglia classe King George V varata nel 1912 e demolita nel 1926
  – incrociatore classe Leander varata nel 1934. Nella seconda guerra mondiale prese parte alla battaglia del Río de la Plata e venne demolita nel 1949
  – fregata classe Leander varata nel 1962 e demolita nel 1988